Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2012 der Männer.

Modus 
An der Europameisterschaft 2012 nehmen 16 Nationalmannschaften teil. Von den 39 für die Qualifikation gemeldeten Mannschaften sind der Gastgeber Serbien sowie der Titelverteidiger Frankreich direkt qualifiziert. Alle weiteren Nationen müssen sich in zwei Gruppenphasen für das Turnier qualifizieren.

Die zwölf Teilnehmer der ersten Qualifikationsrunde wurden am 31. Januar 2010 in Wien in drei Vierergruppen gelost. Die jeweiligen Erstplatzierten qualifizierten sich für die zweite Runde.

An der zweiten Qualifikationsrunde nehmen die 14 nicht direkt qualifizierten Teilnehmer der Europameisterschaft 2010, die sieben Gruppensieger der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2011, die vier besten Mannschaften der EHF-Nationalteam-Rangliste und die drei Gruppensieger der ersten Qualifikationsrunde teil. Die Teams wurden am 12. April 2010 in Belgrad auf sieben Vierergruppen aufgeteilt, in denen die Mannschaften gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und Rückspiel bestreiten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM.

Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz und zuletzt die höhere Zahl erzielter Tore.

1. Qualifikationsrunde

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Crystal Palace National Sports Centre in London statt. Estland zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Tbilisi Sport Palace in Tiflis statt. Der Gruppensieger Lettland zog in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Gruppe C 
Alle Spiele fanden im Centre National Sportif & Culturel (d’Coque) in Luxemburg statt. Israel zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein.

2. Qualifikationsrunde 
Für die zweite Qualifikationsrunde sind folgende 28 Mannschaften qualifiziert:
 Die 14 nicht direkt qualifizierten Teilnehmer der Europameisterschaft 2010:Kroatien, Island, Polen, Dänemark, Spanien, Norwegen, Tschechien, Österreich, Deutschland, Slowenien, Russland, Ungarn, Schweden und die Ukraine
 Die sieben Gruppensieger der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2011:Schweiz, Rumänien, Slowakei, Niederlande, Griechenland, Portugal und Litauen
 Die vier besten Mannschaften der EHF-Nationalteam-Rangliste:Mazedonien, Montenegro, Belarus und Bosnien und Herzegowina
 Die drei Gruppensieger der ersten Qualifikationsrunde:Estland, Lettland, Israel

Die Auslosung der Gruppen fand am 12. April 2010 in Belgrad statt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Serbien. Die Spiele fanden an drei Doppelspieltagen am 27./28. und 30./31. Oktober 2010, am 9./10. und 12./13. März 2011 sowie am 8./9. und 11./12. Juni 2011 statt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Weblinks 
 Qualifikation auf der Homepage der EHF EURO 2012
 Qualifikation auf eurohandball.com

Einzelnachweise 

2012
Qualifikation